Academy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Academy Hill (Alabama)
 Academy Hill (Fairfield County, Connecticut)
 Academy Hill (Hartford County, Connecticut)
 Academy Hill (Maine)
 Academy Hill (Norfolk County, Massachusetts)
 Academy Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Academy Hill (Missouri)
 Academy Hill (Highland County, Ohio)
 Academy Hill (Mahoning County, Ohio)

Siehe auch:
 Academy Hill Historic District